Toponímia: Aguirre (Uruguai), localitat de l'Uruguai al nord del departament de Cerro Largo, sobre el límit amb Tacuarembó
 Biografies:
 Primer cognom:
 Esperanza Aguirre Gil de Biedma (Madrid, 1952), política espanyola 
 Fortunato Aguirre Luquin (Arellano, Navarra, 1893 - Pamplona, 1936), polític nacionalista basc
 Francisco Javier Máximo Aguirre de la Hoz (Àvila, 1946), advocat i polític valencià d'origen castellà 
 Francisco de Aguirre (Talavera de la Reina, 1508 - La Serena, 1581), conquistador espanyol
 Gonzalo Aguirre Ramírez (Montevideo, 1940), polític uruguaià 
 Iñaki Aguirre Barañano (Bilbao, 1936), economista i polític basc 
 José Antonio Aguirre i Lecube (Bilbao, 1904 - París, 1960)
 José Aguirre de Achá
 José María Aguirre Salaberría (Marquina, 1919 – Palma, 2009), pres 4553 de Mauthausen
 Josep Aguirre Matiol (València, 1842 — València, 1920), poeta valencià
 Juan Bautista Aguirre y Carbo (Daule, actual Equador, 1725 - Tívoli, 1786) escriptor i poeta de l'Amèrica colonial 
 Lydia Aguirre (Belleville, Lió), periodista espanyola 
 Manuel Aguirre y Monsalbe (Màlaga, 1822 - Borja, 1856 ) pintor romàntic andalús instal·lat a Aragó
 Miguel Aguirre Martínez Falero (Ferrol del Caudillo, 1944), metge i polític establit al País Basc 
 Pedro Aguirre Cerda (1879 — 1941), polític, advocat i educador xilè, president de la República
 Txomin Aguirre (Ondarroa, 1864 - Zumaia, 1920), sacerdot i escriptor basc
 Segon cognom:
 Atanasio Cruz Aguirre (Montevideo, 1801-1875), polític uruguaià, president del país entre 1864 i 1865
 Gaizka Garitano Aguirre (Bilbao, 1975), futbolista basc que ocupa la posició de migcampista
 José Manuel Martínez Aguirre (Pobla de Rocamora, 1923), polític valencià 
 Jesús Vicente Aguirre (Logroño, 1948), cantautor i escriptor espanyol
 Juan Bautista Aguirre (Guipúscoa, 1742-1823), escriptor en èuscar sobre temes religiosos
 Julen de Madariaga Aguirre (Bilbao, 1932), advocat basc més conegut per ser un dels membres fundadors d'ETA
 Marcelino Oreja Aguirre (Madrid, 1935), jurista, polític i diplomàtic espanyol 
 Marcos Sebastián Aguirre (1984, Arroyito, Argentina), futbolista argentí